Мусьентес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 64 км². Население — 742 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Муниципалитеты Вальядолида